Orlovac je lahko:
 Orlovac, Grubišno Polje (Hrvaška)
 Orlovac, Nova Rača (Hrvaška)
 Orlovac, Kuršumlija (Srbija)